Эдди Гриффин (; родился 30 мая 1982 в Филадельфии, Пенсильвания) — бывший американский профессиональный баскетболист. Его последним клубом была Миннесота Тимбервулвз, которая отчислила его 13 марта 2007 года. Несколько месяцев спустя он погиб в автокатастрофе.

Ранние годы 

Учась на первом курсе в университете Сетон Холл, Гриффин набирал в среднем по 17.8 очков, 10.7 подборов, 4.4 блока за игру. В январе 2001 года Гриффин подрался с одноклубником по команде. Гриффин покинул школу со скандалом после первого года обучения и выставил себя на драфт НБА.

Карьера в НБА 

Несмотря на выдающуюся статистику в Сетон Холл, остались некоторые вопросы по его отношению к делу, что не позволило Гриффину быть очень высоко на драфте, в итоге он был выбран лишь 7 на драфте НБА 2001 года командой Нью-Джерси Нетс. Права на Гриффина были немедленно обменяны в Хьюстон Рокетс на Джейсона Коллинза, Брэндона Армстронга, Ричарда Джефферсона (все выбраны на драфте 2001 года).
В дебютный сезон Гриффин сыграл 73 игры (24 в старте), набирая по 8.8 очков, 5.7 подборов и 1.8 блоков за игру (13 показатель в НБА в этой категории). Следующий сезон продолжился в том же духе.
Однако, Гриффин страдал от алкоголизма. В декабре 2003 года Хьюстон Рокетс отчислили его, после пропущенной тренировки и командного выезда. Гриффин подписал контракт с Нью-Джерси Нетс в январе 2004 года, однако он пропустил весь сезон 2003-2004 из-за того что он лечился в алкогольно-реабилитационном центре.
Перед сезоном 2004-05 Миннесота Тимбервулвз подписала с Гриффином однолетний контракт. в этом сезоне Гриффин показал примерно такие же цифры как и в предыдущие два года. Миннесота переподписала с ним контракт на три года (с опцией игрока на третий год). У Гриффина в сезоне 2005-2006 сильно упала результативность.
В 2006 году Гриффин попал в автомобильную аварию, в которой его внедорожник протаранил припаркованную машину. Эдди в тот момент был пьян.
В марте 2007 года Миннесота отчислила Гриффина.

Статистика

Статистика в НБА

Смерть 

Эдди Гриффин погиб в результате автомобильной катастрофы 17 августа 2007 года, около 1:30 ночи. Хьюстонская полиция в отчёте заявила, что Гриффин проигнорировал знаки железнодорожных предупреждений и пробил барьер перед тем как врезаться в движущийся поезд. В результате аварии внедорожник Гриффина сгорел. Сам Гриффин получил сильные ожоги и не был первоначально опознан. Анализ зубов позже выявил, что этим мужчиной был Гриффин. В соответствии с протоколом вскрытия уровень допустимого алкоголя в его крови был превышен в 3 раза. Тесты не выявили наличия в его крови следов наркотиков. Бывший тренер Миннесоты Дуэйн Кейси заявил, что он не разговаривал с Гриффином 5-6 месяцев, но он знал, что игрок летом пытался набрать форму, чтобы играть в Европе в следующем сезоне. Он был похоронен в Филадельфии. У него осталась трёхлетняя дочка.

Ссылки 
 Статистика в NCAA на сайте Sports-Reference.com 
 Статистика в НБА на сайте Basketball-Reference.com 
 Некролог на сайте Findagrave.com 

Баскетболисты США
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки «Миннесота Тимбервулвз»